Henry Bulwer ist der Name folgender Personen:

* Henry Bulwer, 1. Baron Dalling and Bulwer (1801–1872), britischer Politiker, Diplomat und Schriftsteller
 Henry Ernest Gascoyne Bulwer (1836–1914), britischer Kolonialadministrator und Diplomat